Poison (band), een Amerikaanse glamrockband
 Poison Arts, een Japanse hardcorepunkband, voorheen bekend als Poison
 Poison the Well, een hardcoreband uit Miami, Florida
 The Poison, een album van Bullet For My Valentine
 Poison (Alice Cooper), een nummer van Alice Cooper
 Poison (Nicole Scherzinger), een nummer van Nicole Scherzinger
 Poison (The Prodigy), een nummer van The Prodigy